U 2 oder U 2 bzw. U-2 steht für:

 U2 (Band), eine irische Rockband
 U2-Triebwagen, ein Stadtbahnwagen
 Caspar U 2, ein Wasserflugzeug der Caspar-Werke auf Basis der Caspar U 1 zur Nutzung von U-Booten aus
 Udet U 2, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Umlage U2, eine verpflichtende Arbeitgeberversicherung, Ausgleichsverfahren bei Schwangerschaft/Mutterschutz
 Umschlagseite 2 (Innenteil vorne) bei Anzeigenbuchungen in Printpublikationen, siehe Paginierung#Umschläge
 „Untersuchung 2“ der Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 IATA-Code der Fluggesellschaft easyJet
 Untergeschoss 2, liegt unter einem Untergeschoss 1
 U 2, Bezeichnung einer Ersatzdroge, registriert von der amerikanischen Food and Drug Administration
 U 2, Runenstein aus Granit in Uppsala, Schweden

U-Bahn- bzw. Stadtbahnlinien:
 U-Bahn-Linie 2 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 2 der U-Bahn Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)#Heddernheim – Gonzenheim U2
 U-Bahn-Linie 2 (Hamburg)
 Stammstrecke 2 (U-Bahn München)
 U-Bahn-Linie 2 der U-Bahn Nürnberg, siehe U-Bahn Nürnberg#Die U2 – Eine U-Bahn zum Flughafen
 Linie U2 der Stadtbahn Stuttgart, siehe Stadtbahn Stuttgart#Linien
 U-Bahn-Linie U2 (Wien)

U-Boote:
 U 2 (Schiff, 1908) (SM U 2), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine, 1908–1918.
 U 2 (Schiff, 1910), ein U-Boot der k.u.k-Monarchie, 1910–1919 (Österreich-Ungarn).
 U 2 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Deutschen Kriegsmarine, 1935–1944.
 U 2 (1962), (1962–1963), ein U-Boot der Bundesmarine der U-Boot-Klasse 201
 U 2 (1966), (1966–1993), ein U-Boot der Bundesmarine der U-Boot-Klasse 205

U-2 steht für:
 Lockheed U-2, ein Aufklärungsflugzeug
 Polikarpow Po-2, ein Mehrzweckflugzeug
 Universal U-2, ein sowjetischer Traktor, siehe Universal (Traktor)

Siehe auch:
 U.2, eine Hardware-Schnittstelle für den Anschluss von Massenspeichergeräten

U2